Заблуда Анатолій Федорович ( 1953) — український художник-графік, літератор.
 Заблуда Михайло Васильович — голова правління АТ «Рівнеазот», кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Заблуда Роман Анатолійович — молодший лейтенант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.

Примітки 

Прізвища